Rake steht für:

 die beim Poker von den Einsätzen einbehaltene Spielgebühr des Casinos, siehe Onlinepoker#Rake
 Rake (Musik), eine Gitarrenspieltechnik
 Rake (Software), ein freies Programmierwerkzeug
 Rake (australische Fernsehserie), eine australische Fernsehserie 
 Rake (US-amerikanische Fernsehserie), US-Version der australischen Fernsehserie 

Personen:
 Christer Rake (* 1987), norwegischer Radrennfahrer
 Geoffrey Rake (1904–1958), US-amerikanischer Arzt
 Heinrich Rake (* 1936), deutscher Maschinenbauingenieur
 Joachim Rake (1912–2000), deutscher Schauspieler und Sprecher
 Rake Yohn (* 1977), US-amerikanischer Aktionskünstler

RAKE steht als Abkürzung für:
 Rossendorfer Anordnung für kritische Experimente, ein ehemaliger Forschungsreaktor am Zentralinstitut für Kernforschung

Siehe auch:

 Racke
 Rake Receiver

Abkürzung